

Architettura 
Italia
 St Andrew's Church of Scotland – chiesa presbiteriana di Roma
Regno Unito
 Università di St Andrews – università dell'omonima città britannica
 St Andrew's – stadio di Birmingham

Geografia 
 St Andrews – comune del Canada
 St Andrews – città del Regno Unito
 St Andrews – census-designated place degli Stati Uniti d'America